Jabłonowo Pomorskie (plaats), plaats in Polen
 Jabłonowo Pomorskie (gemeente), gemeente in Polen